Čtyřhra juniorek Australian Open 2016 probíhala ve druhé polovině ledna 2016. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráčkami, které splňovaly věková kritéria juniorské kategorie. České obhájkyně titulu Miriam Kolodziejová s Markétou Vondroušovou do průběhu nezasáhly. Kolodziejová nemohla startovat pro věkové omezení a Vondroušová se rozhodla soutěže nezúčastnit.

Roli favoritek potvrdila druhá nasazená dvojice složená ze 17leté Rusky Anny Kalinské a Slovenky téhož věku Terezy Mihalíkové. Ve finále tento pár přehrál ukrajinské turnajové šestky Dajanu Jastremskou s Anastasijí Zaryckou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Pro obě hráčky vítězství znamenalo první grandslamový titul z juniorské čtyřhry.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Australian Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016